Baldrich (pronunciado "Baldríc" según la antigua ortografía catalana) es un apellido catalán de origen godo que significa Hijo de Baldr. Con el apellido Baldrich han sido conocidas muchas personas.

Edad Media 

Durante la edad media aparecieron esporádicamente funcionarios y militares de esta familia, perteneciente a la baja nobleza. 

 Pére Baldric, bonus homo de Ayguatébia, primer Baldrich documentado (1105), registrado entre los donantes a favor de la construcción de una iglesia en Elna (1145).

 Pére Baldric, señor feudal que en el año 1197 es el primer miembro de la familia documentado en España, como "Señor de la Coma de Baldrich" en Vimbodí.

 Joan Baldrich (1238-1299), alcalde de Almallutx (en Escorca).

 Bernat Baldrich, alcalde de Almallutx en 1395.

Los Baldrich de Rourell 

Una de las ramas más antiguas e ilustres de la familia Baldrich es la originaria de los pueblos de Morell y Rourell. Dicha estirpe fue creciendo en influencia, mediante destacados servicios a la Corona y una buena política matrimonial que fue engrandeciendo el patrimonio familiar. Llegaron a altos cargos del ejército y ministerios en Madrid, así como por matrimonio, recaen en los Baldrich el marquesado de Vallgornera y todas sus antiguas posesiones. Tienen su primitiva casa solariega desde tiempos inmemoriales en el municipio del Morell, si bien luego se trasladaron al cercano Castillo del Rourell. La primera mención documental de un «Caballero Baldrich del Morell» sucede el 23 de abril de 1265. Se escrituran inmuebles en 1294 y 1296 a nombre de Guillén Baldrich, su hijo Arnaldo y su nuera Elisenda. En 1331 un documento menciona a su descendiente Guillén Baldrich del Morell y su esposa Clara de Vilarnau y La Selva, hija del caballero Pedro de Vilarnau. En 1356 hay dos escrituras a nombre de un doncel perteneciente a esta misma Casa.

En 1397 comenzó la línea de interrumpida sucesión documental. Una escritura sobre bienes heredados de la Casa Vilarnau atestigua el casamiento de Pedro Baldrich, licenciado en Leyes, con Violante de Foix, hija del Venerable Guillén de Foix. Les sucede su hijo Juan Baldrich, militar, convocado a Cortes Generales de Barcelona de 1454 a 1460, representando al Estamento Militar. Casó con Ermesendis de Lauria, descendiente del Venerable Roger de Lauria. Le sucede su primogénito Lorenzo Baldrich, casado con Blanquina de Salva. Le sucede Francisco, casado con Eulalia, de quien tuvo dos hijos: el primogénito Pedro Juan Baldrich (diputado por Barcelona en 1490, de quien descienden los Baldrich del Señorío de San Ferriol) y Antonio. El bisnieto de Antonio, Pedro Baldrich Roselló (bautizado el 18 de agosto de 1580 en Morell), casó con su pariente Magdalena Bellver y tuvieron a:

 Francisco Baldrich y Bellver, capitán de milicias de infantería, testó el 24 de agosto de 1659. Casó con María de Baldrich Maymó, pariente suya de Valls, y tuvieron a:

 Salvador de Baldrich y Baldrich (Vilallonga, 1649 - Puigdelfi, 1681) casó con María de Zaragoza y Pascual, el 3 de mayo de 1664 en Tarragona. Dicha María de Zaragoza, de ilustre alcurnia, incorporó a la familia los antiguos linajes feudales de Requesens (de la Baronía de Martorell), Icart y Riglos, este último con un privilegio que establece que todos los descendientes de ambos sexos puedan lucir las armas de Aragón, Sicilia y Navarra junto a las suyas propias. Su hijo fue:

 Salvador de Baldrich y de Zaragoza (1669-1754), Señor de Rourell, Doctor en Derecho. Compró a finales del siglo XVII el Castell, una antigua torre del siglo XII construida en Rourell por la Orden del Temple, y que luego había pasado al Obispado de Tarragona. El edificio fue refaccionado, agregándose un ala, y se convirtió en un centro de influencia para él y sus descendientes. Ayudó militarmente a Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española. Casó con Paula Coll y Riera el 26 de agosto de 1696 en Barcelona. Uno de sus hijos fue el inquisidor Francesc Baldrich. En la Señoría de Rourell lo sucedió:

 Salvador de Baldrich y Coll (1698-1771). Señor de Rourell. Casó con Mariana de Vallgornera de Montagut Llunes y Bosch de Platraver el 26 de julio de 1733 en Olot.

 Felipe de Baldrich y de Vallgornera. Barón de Rourell. Capitán de artillería. Por su participación en la guerra con Francia, Rourell pasó a ser una baronía. Casó con María Ana de Veciana y de Boronat en 1778, y murió en 1829. Su hijo fue:

 Alberto Felipe de Baldrich y de Veciana (1786-1864). Barón de Rourell. De su abuela paterna sucedió los títulos de Marqués de Vallgornera, Barón de Rocacorba y Sant Miquel de Pera. Casó con Ramona Osorio de Leiva, marquesa de Torremejía, de la cual enviudó; y casó en segundas nupcias con Concepción Ortiz de Sandoval y Arias de Saavedra, de los condes de Mejorada. Fue Coronel, diputado y senador. En 1838 fue Ministro de la Gobernación. Murió sin descendencia: sus títulos fueron sucedidos por su hermana, y luego pasaron a los Rubinat y Balle, de Flassá.

Los Baldrich de Valls 

Una rama de la familia Baldrich en la ciudad catalana de Valls ha sido estudiada ampliamente desde la publicación, en 1981, del estudio El Valls del segle XVIII i el comerciant d'aiguardents Anton Baldrich i Janer, del investigador Francesc Olivé i Ollé. Esta rama tiene varios enlaces matrimoniales con la rama de Rourell, pero no se establece con claridad el antepasado común. La importancia histórica que tuvo esta familia fue que su crecimiento económico siguió paralelamente el desarrollo de la región, siendo así un caso de estudio de familia mercante típica. En palabras de Carmen Sanmartí Roset y Montserrat Sanmartí Roset:

"La família Baldrich experimentà una evolució paral·lela a la que es produí en la ciutat on vivien. Els esdeveniments històrics que van marcar Catalunya, en general, i el Camp de Tarragona, en particular, van incidir en la trajectòria familiar. El màxim creixement econòmic el visqueren durant la segona meitat del segle xviii i mantingueren un bon nivell de vida al llarg de gran part del segle xix gràcies, primerament a la seva participació en projectes mercantils liderats per productors de Barcelona i Tarragona, i després a una política matrimonial orientada a la concentració de fortunes locals".

 Hacia 1540 un Gabriel Baldrich tenía una propiedad en la ciudad Valls. Sus dos hijos fueron Gabriel y Salvador. Los hijos de Salvador fueron María Baldrich Maymó -que se casó con Francesc Baldrich i Baldrich de Rourell, como se menciona más arriba- y Francisco. Por su parte, Gabriel se casó con Paula Bellver y tuvo un único hijo a quien bautizó con el nombre de su padre y su hermano: Salvador.

 Salvador Baldrich Bellver tuvo dos hijos: Gabriel y Josep.

 Gabriel Baldrich casó en 1684 con Francesca Baldrich (hija natural del Marqués de Tamarit -Francisco de Monserrat y Vives- adoptada por los tíos de Gabriel). En 1686 nació Magdalena y al año siguiente tuvieron a:

 Francesc Baldrich de Monserrat (1687-1748), que se dedicó a la producción y venta de velas. A su muerte ya era el séptimo mayor propietario de la ciudad. Casó con Manuela Janer Cabanyes (1696-1760), y tuvieron a Francesca, Josepa, Josep, Gabriel (sacerdote), y el heredero fue:

 Anton Baldrich i Janer (1731-1802) que casó en primeras nupcias con María Martí Gattel, de cuya unión nació Pau Baldrich, y en segundas con Teresa Arandes, de quienes nacieron Francisco, José María, Asunción, Teresa, Francisca y Antón. Transformó la fábrica de velas en una fábrica de licores, y estableció contactos comerciales en varios puertos de Europa y las colonias americanas. Entre 1764 y 1795 integró parte de la sociedad "Companya Prat, Martí, Baldrich, Fuster", que exportaba aguardiente a las colonias y al norte de Europa (especialmente Calais, Ámsterdam, Bruges, y Dunkerque). Con las ganancias adquirió y mejoró un edificio conocido como «Castell» en Valls, frente a la plaza mayor.

 Pau Baldrich Martí (1760-1834) fue doctor en derecho y alcalde de Valls en repetidas ocasiones, casó en 1783 con Felipa Veciana Miró. Sus hijos fueron: Aniceto, Andrea, Pére, y María Teresa. Durante su gestión al frente del gobierno impulsó la práctica recreativa de crear torres humanas llamadas Castells durante las fiestas de la Virgen de la Candela que él, devoto católico, instituyó. Pau tuvo que ceder una parte importante de su patrimonio a los hijos de Teresa Arandes, lo cual impactó negativamente en sus resultados.

 Aniceto María Baldrich Veciana (1783-1857). Casó con Francisca Pellicer y tuvo un solo hijo: Cándido. Con él la familia se estancó económicamente, ya que la venta de la participación en la empresa y su posterior inversión en bienes raíces frenaron su ímpetu emprendedor. Fue alcalde de Valls en 1820, 1823, 1839 y 1841.

 Cándido Baldrich Pellicer (1810-1863) estudió filosofía en la Universidad de Cervera. Finalmente heredaría un patrimonio muy disminuido. Murió sin hijos, y el edificio de la plaza mayor de Valls fue heredado por su hermana, Felipa, y luego por Josep Coll i Baldrich.

Referencias de esta sección
Carmen Sanmartí Roset, Montserrat Sanmartí Roset, Dots i legats dels Baldrich de Valls, en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XVI.
Carmen Sanmartí Roset, Montserrat Sanmartí Roset, De comerciants a rendistes: els Baldrich de Valls.
Francesc Olivé i Ollé, El Valls del segle XVIII i el comerciant d'aiguardents Anton Baldrich i Janer.
Antoni Jordà i Fernàndez, Relacón entre dues famílies setcentistes del Camp de Tarragona: els Martí, d'Altafulla i els Baldrich, de Valls.

Los Baldrich en América

El militar español Francisco María Baldrich fue el primero de su familia en América. Llegó a Buenos Aires el 7 de abril de 1806. Su ascenso a Teniente de Milicias se debió a su destacada labor durante la defensa de Buenos Aires contra los ingleses en 1807. Francisco María retornó a España, donde llegaría al grado de coronel, pero su hijo Francisco se plegó a la causa revolucionaria, pasó a Mendoza en 1816 y se nacionalizó chileno en 1819. 
Un descendiente de los Señores de Ferriol, Juan Esteban Baldrich, pasó a la Argentina tras el fracaso de una revuelta republicana. Llegó a Buenos Aires en 1851 y se estableció en San Nicolás de los Arroyos en 1853, donde tuvo tres hijos: Juan Amadeo, Alonso y Lucrecia. Volvió a España a reclamar un marquesado, pero murió envenenado en 1884 antes de finalizar el juicio sucesorio. Algunos miembros relevantes de esta rama son:

 Juan Amadeo Baldrich (1865-1917). Ingeniero, historiador y coronel del Ejército Argentino. 

 Fernando Amadeo Baldrich, nieto del anterior. Coronel del Ejército Argentino. Presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

 Alonso Baldrich (1870-1956), ingeniero y general del Ejército Argentino, promotor del nacionalismo económico en su país. Director de Parques Nacionales.

 Alberto Baldrich (1898-1982), hijo del anterior, filósofo y sociólogo. Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Argentina en 1944-1945.

Otros Baldrich 

 Gabriel Baldrich i Palau (1814-1885) general y diputado catalán.

 Felipe Rodés Baldrich (1878-1957), Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de España.

 Roberto Martínez Baldrich (1895-1959), dibujante e ilustrador español, famoso por sus carteles publicitarios estilo Art decó.

 Manuel Baldrich Tibau (Tarragona 1911 - Barcelona, 1966), arquitecto catalán.

 Gabriel Baldrich (1915-1998), escritor y poeta español.

 Lola Baldrich, actriz y cantante española (Toledo, 1971).

Ver también: Baldr.

Ver también: https://en.wikipedia.org/wiki/Baldrick

Referencias 

 Eduardo de Balle, Marqués de Vallgornera, L'Albert de Baldrich, un vallenc captdavanter de la cultura.
 Dr. José Gramunt Subiela, Tarraco Gentilicia, Barcelona 1968.

Apellidos de Cataluña